Plusieurs souverains se sont appelés Hermann I :
 Hermann I est comte de Brisgau jusqu’en 1074 ;
 Hermann  de Brandebourg est margrave de Brandebourg.

Hermann 01